FilmBox Family este un canal cu filme pentru întreaga familie, apreciate atât de copii, cât și de adulți. Canalul oferă producții populare pentru copii și tineri, desene animate, comedii, seriale și filme de familie.

Filme

Comedie, Familie 
 Cei mai bună speranță feminină
 Celebritate
 Dedicatețe
 Liga bisericii
 Nu există limite
 Sterling: Secretul medalionului pierdut

Aventuri 
 Povestea unui căței
 True Smile

Dramă, Romantic 
 Muncă și Glorie
 Talea
 Riscurile iubirii

Documentar 

 Safari african